Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1948, no circuito de Indianapolis na segunda-feira, 31 de Maio de 1948.

1948
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1948